De wereldkampioenschappen schaatsen allround 2016 vonden plaats op 5 en 6 maart in Berlijn te Duitsland. Het was de vierde keer dat het WK in Berlijn plaatsvond. Voor de mannen was het de 110e keer dat het toernooi wordt gehouden en voor de vrouwen de 74e keer. Het was de tweede keer dat de WK allround ná de WK afstanden gereden werd.

De titelhouders waren de Nederlander Sven Kramer bij de mannen en Martina Sáblíková bij de vrouwen in Calgary, Canada. Beide schaatsers verdedigden met succes hun titel, Kramer werd voor de achtste keer wereldkampioen allround; Sábliková voor de vierde keer.

Mannen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2015 in Calgary. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Stavanger eind januari. Frankrijk en Letland maakten gebruik van hun in Calgary verdiende startplek, terwijl Canada en Tsjechië hun in Stavanger verdiende startplek niet invulden. Landen waren vrij om hun verdiende startplaatsen door andere schaatsers in te laten vullen. Door een val van Arjan Stroetinga op de 5000 meter aldaar verspeelde Nederland een derde startplaats, die volgens de Nederlandse kwalificatieregels naar Patrick Roest was gegaan.

Afstandspodia

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

Vrouwen

Startplaatsen/kwalificatie 
Een deel van de startplaatsen per land (met een maximum van twee) werd reeds vergeven op het WK van 2015 in Calgary. Een ander deel van de startplaatsen (met een maximum van drie per land) werd verdiend op de wereldbekerwedstrijd in Stavanger eind januari. De Verenigde Staten maakte gebruik van de in Calgary verdiende startplek, terwijl Canada en Italië hun in Stavanger verdiende startplek niet invulden. Landen waren vrij om hun verdiende startplaatsen door andere schaatsers in te laten vullen. Nederland, Rusland, Japan, Canada en China haalden het maximum van drie binnen en startten ook met drie vrouwen op het WK.

Afstandspodia

Klassement 

  * = met val 
 NC = niet gekwalificeerd
 NF = niet gefinisht
 NS = niet gestart
 DQ = gediskwalificeerd
 Vet gezet = kampioenschapsrecord

2016
Langebaanschaatsen in 2016
Schaatsen in Duitsland
Sportevenement in Berlijn
Schaatsen